Jägare kan syfta på:

 Jägare (jakt) – en person som jagar vilt
 Yrkesjägare – en person som arbetar med jakt och viltvård
 Jägare-samlare – i antropologin den samhällsform där människorna huvudsakligen livnär sig på att samla ätbara växter, och att jaga djur
 Jägarförband – lätt och rörligt infanteri med inriktning mot störstrid och underrättelseinhämtning
 Jägare – bakom fiendens linje – en självbiografisk bok av den danske jägarsoldaten Thomas Rathsack
 Livjägare – en betjänt som tjänstgör hos en högt uppsatt person
 Jägarboll – en bollek som ofta används som uppvärmning på gymnastiklektionerna i skolorna

Se även 
 Jakt i Sverige